Стефаньский () — польская фамилия. Известные носители:

 Стефаньский, Александр (1897—1937) — революционер-интернационалист польско-украинского происхождения.
 Стефаньский, Витольд (1891—1973) — российский и польский зоолог и паразитолог.
 Стефаньский, Марцин (род. 1983) — польский баскетболист.